Хосе́ Игле́сиас (): Иглесиас де лас Каса, Хосе (1748—1791) — испанский поэт
 Иглесиас Фернандес, Хосе (1926—2007; по прозвищу Хосеито) — испанский футболист и тренер
 Иглесиас, Хосе Мария (1823—1891) — временный президент Мексики (1876—77)